Евзиков, Григорий Юльевич — нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, член президиума московской ассоциации нейрохирургов, руководитель нейрохирургического отделения Клиники нервных болезней Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И. М. Сеченова, также автор и соавтор более 100 статей медицинской тематики, научных работ и книг.

Автор монографии — «Хирургическое лечение внутримозговых спинальных опухолей». «ГЭОТАР — Медиа» (Москва 2006 г.).
Член авторского коллектива двухтомного руководства для врачей «Болезни нервной системы» под редакцией академика Н. Н. Яхно (Москва 2007 г.).

В 1980-1986 г. обучался во 2-м Московском ордена Ленина государственном медицинском институте им. Н. И. Пирогова. В 1986-1988 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре на базе НИИ Скорой помощи им. Склифосовского г. Москвы по специальности «нейрохирургия».

В 1988—1997 гг. работал в качестве врача-нейрохирурга в нейрохирургическом отделении НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Занимался хирургическим лечением пациентов с неотложной нейрохирургической патологией. В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию — «Хирургическое лечение артериальных аневризм передней — соединительной артерии в остром периоде кровоизлияния». В 1997 г. перешел на работу в Московскую Медицинскую академию им. И. М. Сеченова в качестве руководителя нейрохирургического отделения клиники нервных болезней и доцента кафедры нервных болезней, где работает по настоящий момент. В 2003 г. Евзиков Г. Ю. защитил докторскую диссертацию по теме: «Хирургическое лечение внутримозговых спинальных опухолей».
Евзиков Г. Ю. является членом президиума московской ассоциации нейрохирургов.

Литература 
 Хирургическое лечение внутримозговых спинальных опухолей [Текст] / Г. Ю. Евзиков, В. В. Крылов, Н. Н. Яхно. — М. : Гэотар-Медиа, 2006. — 120 с. : ил. — Библиогр.: с. 106—119. — 1 000 экз.. — ISBN 5-9704-0109-9
 Идиопатическая грыжа спинного мозга (наблюдение из практики и обзор литературы) [Текст] / Г. Ю. Евзиков, О. Е. Егоров // Неврологический журнал = Journal of Neurology : научно-практический журнал. — 2011. — Том 16, N 1. — С. 32-36 : ил. — Библиогр. в конце ст. — Реферирована. . — ISSN 1560-9545
 Экстрадуральная арахноидальная киста [Текст] / Г. Ю. Евзиков, А. В. Фарафонтов // Неврологический журнал = Journal of Neurology : научно-практический журнал. — 2011. — Том 16, N 6. — С. 17-19 : ил. — Библиогр. в конце ст. — Реферирована. . — ISSN 1560-9545
 Поясничные периартрикулярные кисты фасеточных суставов. Клинические наблюдения и обзор литературы / Г. Ю. Евзиков, О. Е. Егоров, Ю. В. Горбачева // Неврологический журнал . — 2012 . — Том 17, N 3 . — С. 30-33 . — ISSN 1560-9545 .

Ссылки 
 Первоисточник
 Ссылка на личную страницу профессора
 Официальный перечень работ к просмотру (со скачиванием)
 Список работ в журнале Нейрохирургия

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Нейрохирурги
Доктора медицинских наук
Сотрудники НИИ имени Склифосовского